Augsburger Straße steht für:

 Augsburger Straße (Berlin)
 Augsburger Straße (Dachau)
 Augsburger Straße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Striesen
 Augsburger Straße (Günzburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Günzburg
 Augsburger Straße (Stuttgart), siehe Liste der Kulturdenkmale in Untertürkheim

Siehe auch:
 U-Bahnhof Augsburger Straße, U-Bahnhof in Berlin